Лапин, Евгений:
 Лапин, Евгений Владимирович (1918—2003) — российский и советский живописец.
 Лапин, Евгений Владиславович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Лапин, Евгений Николаевич (Епископ Евфимий) (1873—1930) — епископ Олонецкий и Петрозаводский.